Adriano Cavicchi – musicologo e giornalista italiano
 Carlo Cavicchi – giornalista e scrittore italiano
 Francesco Cavicchi – pugile italiano
 Giuseppe Cavicchi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano